Sand Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sand Branch (Delaware), Fluss im Bundesstaat Delaware
 Sand Branch (Florida), Fluss im Bundesstaat Florida
 Sand Branch (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Sand Branch (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Sand Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas